La Serie A1 1991-1992 è stata la 73ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. 
La Rari Nantes Savona conferma il titolo della stagione precedente.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 RN Savona Campione d'Italia
 Catania retrocessa in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1991-92

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1991
Sport acquatici nel 1992
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto